San Carlos Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 San Carlos Hotel (Maricopa County, Arizona), NRHP-ID 83003498
 San Carlos Hotel (Yuma County, Arizona), NRHP-ID 84000754
 San Carlos Hotel (Florida), NRHP-ID 82002374